Тур Бретани () — шоссейная многодневная велогонка проходящая во Франции по дорогам исторической области Бретань.

История 
Первый выпуск гонки состоялся в 1967 году. До 2006 года имела наименование - Ruban Granitier Breton. 

В 2005 году гонка становится частью календаря UCI Europe Tour с категорией 2.2. В современном варианте состоит из семи этапов, проводимых в течение семи дней.

В 2010 году первые два этапа гонки прошли на острове Джерси.

Пять раз победителями гонки становились советские спортсмены: Борис Шухов (1973), Александр Гусятников  (1975), Борис Исаев (1976), Юрий Каширин (1983), Игорь Сумников (1987). В 1992 году победителем стал российский велогонщик Евгений Берзин.

C 1987 года в июле также проводится Тур Бретани среди женщин.

Призёры 

|-
|colspan=4 align=center|Ruban Granitier Breton
|-
| 1967
| Марсель Дюшемин
| Жан Жан Видамен
| Жан Ле Нек
|-
| 1968
| Гай Игнолин  
| Франсуа Ле Бьян
| Даниэль Денесе
|-
| 1969
| Жан-Поль Махо  
| Бернар Дюпюш
| Жак Ботерель
|-
| 1970
| Марсель Дюшемин  
| Жан-Поль Махо
| Ален Ногес
|-
| 1971
| Марсель Дюшемин  
| Владислав Нелюбин
| Клод Детерми
|-
| 1972
| Андре Корбу  
| Хайме Уэламо
| Ален Ногес
|-
| 1973
| Борис Шухов 
| Геннадий Комнатов
| Юрий Кравченко
|-
| 1974
| Станислав Шозда 
| Тадеуш Мытник
| Януш Ковальский
|-
| 1975
| Александр Гусятников 
| Владимир Осокин
| Филипп Денье
|-
| 1976
| Борис Исаев 
| Александр Тихонов
| Лео ван Влит
|-
| 1977
| Даниэль Виллемс 
| Даниэль Гисигер
| Жан-Луи Готье
|-
| 1978
| Кшиштоф Суйка 
| Ян Кравчук
| Чеслав Ланг
|-
| 1979
| Ян Янкевич 
| Кшиштоф Суйка
| Чеслав Ланг
|-
| 1980
| Джоржи Касати 
| Борис Исаев
| Юрий Баринов
|-
| 1981
| Марк Сомерс 
| Клод Моро
| Фабьен Де Вог
|-
| 1982
| Вим Ван Энде 
| Ларан Еуделин
| Филипп Деларье
|-
| 1983
| Юрий Каширин 
| Виктор Демиденко
| Олег Чужда
|-
| 1984
| Дан Радтке
| Хольгер Мюллер
| Франк Херцог
|-
| 1985
| Филипп Лувьо 
| Паскаль Колкнуис-Танке
| Эрик Брекинк
|-
| 1986
| Жиль Сандерс 
| Паскаль Кэмпион
| Джон Клей
|-
| 1987
| Игорь Сумников 
| Паскаль Лино
| Филипп Гоубин
|-
| 1988
| Арманд де Лас Куэвас 
| Пьер Дуин
| Марек Лесневский
|-
| 1989
| Харм Янсен 
| Крис Пиирс
| Марк Ваутерс
|-
| 1990
| Жозе Маркес 
| Кирилл Беляев
| Чанн Мак-Рай
|-
| 1991
| Ришар Вивьен 
| Реми Куинтон
| Петер Фергезен
|-
| 1992
| Евгений Берзин 
| Стефан Бури
| Владислав Бобрик
|-
| 1993
| Доминик Боззи 
| Стефан Бури
| Фредерик Гедон
|-
| 1994
| Анатолий Чубарь 
| Нильс Ван дер Стин
| Клод Ламюр
|-
| 1995
| Себастьян Гене 
| Алексей Наказный
| Эрван Ян
|-
| 1996
| Стефан Куэфф 
| Дэвид Дельрие
| Фран Ван Ден Абеле
|-
| 1997
| Филипп Брессе 
| Йоанн Ле Буланже
| Фредерик Делаланде 
|-
| 1998
| Винсент Тамплиер 
| Джером Чиотти
| Кристоф Барбье
|-
| 1999
| Давид Дюмонт
| Саулюс Рушкис
| Стефан Корле
|-
| 2000
| Марсьяль Локателли 
| Деннис Хейл
| Мишель Лалуэтт
|-
| 2001
| Гийом Юдас 
| Нильс Броузес
| Себастьян Герар
|-
| 2002
| Кристоф Кузен 
| Никола Дюмонт
| Йоанн Ле Буланже
|-
| 2003
| Дмитрий Муравьев 
| Фредерик Делаланде
| Балаш Ротмер
|-
| 2004
| Лорен Мангель  
| Юсси Вейканен
| Саймон Герранс
|-
| 2005
| Стефан Петильо 
| Шарль Гильбер
| Расселл Даунинг
|-
|colspan=4 align=center|Tour de Bretagne
|-
| 2006
| Дрис Девенинс 
| Давид Ле Лэй
| Павел Брутт
|-
| 2007
| Ларс Бом 
| Мартейн Маскант
| Давид Ле Лэй
|-
| 2008
| Бенуа Поилвет 
| Брам Шмиц
| Жульен Антомарчи
|-
| 2009
| Жульен Фушар 
| Тимофей Крицкий
| Ян Гиселинк
|-
| 2010
| Франк Буйе 
| Рено Дион
| Димитри Ле Бульш
|-
| 2011
| Петер Куштор
| Рене Мандри
| Эвалдас Шишкевичус
|-
| 2012
| Рейнардт Янсе ван Ренсбург
| Эрик Берту
| Дан Оливьер
|-
| 2013 
| Риккардо Цойдль
| Ник Ван Дер Лейке
| Яша Зюттерлин
|-
| 2014 
| Берт-Ян Линдеман
| Дилан Тёнс
| Себастьен Дельфосс
|-
| 2015 
| Себастьен Дельфосс
| Лоик Влиген
| Даниэль Хоэльгаард
|-
| 2016 
| Адриен Коста
| Франтишек Сиср
| Леннард Хофстеде
|-
| 2017 
| Флавьен Дассонвиль
| Андеш Скорсетх
| Стан Девулф
|-
| 2018 
| Фабьен Шмидт
| Стан Девульф
| Жульен Антомарчи
|-
| 2019 
| Лоренцо Манзен
| Фабиан Линхард
| Нильс Экхофф
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 
 
  
 Тур Бретани на CQranking
 Тур Бретани на ProCyclingStat
 Ruban Granitier Breton и Тур Бретани на Cycling Archives 
 Тур Бретани на FirstCycling

Велогонки во Франции
Спорт  во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1967 года